Page County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Page County (Iowa)
 Page County (Virginia)